ARA Misiones — назва низки бойових кораблів ВМС Аргентини

 ARA Misiones (1897) — міноносець, збудований у 1897 році. На службі до 1930 року.
 ARA Misiones (D-11)  — ескадрений міноносець типу «Буенос-Айрес».  На службі протягом 1938 — 1971 років, після чого зданий на злам. 

Назви військових кораблів Аргентини